Argentína
Monte, Argentínában Monte partido székhelye
 Franciaország
Monte, település  megyében
 Portugália
Monte, település Madeira szigetén
Egyéb:
Monte, a Zott tejkrémdesszertjeinek a márkaneve